Verenigde Staten
 Deer Park (Alabama)
 Deer Park (Californië)
 Deer Park (Illinois)
 Deer Park (Maryland)
 Deer Park (New York)
 Deer Park (Ohio)
 Deer Park (Texas)
 Deer Park (Washington)
 Deer Park (Wisconsin)